Jack Rowan ist der Name folgender Personen:

* Jack Rowan (Baseballspieler) (1886–1966), Pitcher in der Major League Baseball
 Jack Rowan (Boxer) (1887–1959), US-amerikanischer Mittelgewichtsboxer
 Jack Rowan (Schauspieler) (* 1997), britischer Schauspieler